Damage Done — шестой студийный альбом шведской группы Dark Tranquillity, выпущенный в 2002 году лейблом Century Media.

Damage Done выполнен в духе «новых» Dark Tranquillity, изменивших свой стиль с альбомом Projector. Всё больше роли уделяется клавишным, это также первый альбом после Projector, на котором отсутствует чистый вокал Станне. На композицию «Monochromatic Stains» был снят клип, который входил на некоторые издания альбома. В 2009 году было выпущено ремастеринговое переиздание.

Запись 
Работа над материалом для будущего альбома началась в начале 2001 года. В конце марта стало известно о работе над новым материалом параллельно с концертной деятельностью. Согласно озвученным в июле планам, запись альбома должна была состояться в конце года на гётеборгской студии . На тот момент ещё ни одна песня не была закончена и гитарист Никлас Сундин затруднялся даже хотя бы примерно описать стиль будущего альбома, сказав, что группа «много экспериментирует и пробует различные аранжировки».

Список композиций

Участники записи 
 Микаэль Станне — вокал
 Мартин Хенрикссон — гитара
 Никлас Сундин — гитара
 Мартин Брэндстрём — клавиши
 Михаэль Никлассон — бас-гитара
 Андерс Йиварп — барабаны

Примечания

Ссылки 
 Damage Done на официальном сайте

Альбомы Dark Tranquillity
Альбомы Century Media Records